Волхонский (Волхонская) — фамилия:

 Волхонский, Алексей Анатольевич (род. 1976) — российский футболист.
 Волхонский, Иван Петрович (1928—2012) — советский военачальник, гвардии генерал-лейтенант.

 Волхонская, Александра Андреевна (1927—2020) — доярка, Герой Социалистического Труда.
 Волхонская, Антонина Николаевна (род. 1931) — доярка, полный кавалер ордена Трудовой Славы.

См. также 
 Волохонский
 Волховский
 Волхово
 Волхов